Cadillac steht für:
 Cadillac, Automobilhersteller
 Cadillac Europe (früher General Motors Suisse), Schweizer Unternehmen in der Automobilbranche
 Cadillac Wagons, US-amerikanischer Karosseriehersteller
 Cadillac (Band), spanische Popgruppe
 Cadillac (Metro Montreal), eine U-Bahn-Station in Montreal
 The Cadillac, ein US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 1962

geografische Objekte in Frankreich:
 Cadillac (Gironde), Gemeinde
 Cadillac-en-Fronsadais, Gemeinde
 Cadillac (Weinbaugebiet)

Sonstiges:
 Antoine Laumet, genannt de La Mothe, Sieur de Cadillac (1658–1730), Abenteurer, Stadtgründer von Detroit und Namensgeber der dort gegründeten Automarke
 Geronimo’s Cadillac, Lied von Modern Talking

Cadillac ist der Familienname folgender Personen:
 Rita Cadillac (1936–1995), französische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin

Cadillac ist der Name folgender Orte:

In den Vereinigten Staaten:
 Cadillac (Florida)
 Cadillac (Michigan)
 Cadillac (Mississippi)

In Kanada:
 Cadillac (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

im NRHP gelistete Objekte:
 Cadillac Automobile Company Building, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 05000812
 Cadillac Hotel, in Miami Beach, Florida, ID-Nr. 05001117
 Cadillac Motor Car Company:Amsterdam Avenue Plant, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 80004794
 Cadillac Public Library, in Cadillac, Michigan, ID-Nr. 07001020